Simbi (ou Sim'bi), une famille d’esprits dans le vaudou haïtien ;
 Simbi, une commune du cercle de Nioro dans la région de Kayes au Mali ;
 Ebunga Simbi (né en 1983), un joueur de football congolais.